Can Mateu (Cabrera de Mar), masia de Cabrera de Mar (el Maresme) 
 Can Mateu (Sant Boi de Llobregat), casa a la vila de Sant Boi de Llobregat (el Baix Llobregat)
 Can Mateu (Sant Feliu de Buixalleu), masia a Sant Feliu de Buixalleu (la Selva)    
 Can Mateu (Tavertet), casa rural a Tavertet (Osona)  
 Can Mateu del Nen, edifici a Vilassar de Dalt (el Maresme) 
 Can Mateu i Can Fuselles, masia habilitada com a magatzem de Cornellà del Terri (el Pla de l'Estany)